Campionato sudamericano per club 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Campionato sudamericano per club 2016 – torneo di pallavolo maschile